El  término Tamiya puede referirse a:

 Tamiya: Una empresa manufacturadora de kits de maquetas de armado; o
 Tamiya: Un luchador de sumo.